Félix Dupanloup (1802-1878), théologien et homme d’Église français ;
 René-Alexandre Dupanloup (1923-1994), évêque français ;
 Luc Dupanloup (1945-2000), scénariste et bédéiste belge.

Lien externe